Il detentore del titolo era Novak Đoković ed è riuscito a difenderlo superando in finale Roger Federer per 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (terzo turno, ritirato per affaticamento)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  David Ferrer (semifinale)
  Stan Wawrinka (semifinale)

  Marin Čilić (primo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno, ritirato per un infortunio al collo)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  John Isner (terzo turno)

Qualificati 

  Dušan Lajović (primo turno)
  Andrea Arnaboldi (primo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)

  Marsel İlhan (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (terzo turno)
<li>  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

Wild card 

  Matteo Donati (secondo turno)
  Federico Gaio (primo turno)

  Paolo Lorenzi (primo turno)
<li>  Luca Vanni (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2015
ATP World Tour 2015